Antonio Dimitri – carabiniere decorato come medaglia d'oro al valor militare alla memoria
 Antonio Dimitri – attore italiano